Княжество Сикким (Классический тибетский и сиккимский: འབྲས་ལྗོངས། Drenjoung), ранее известное как Дремошонг (Классический тибетский и сиккимский: འབྲས་མོ་གཤོངས།, официальное название до 1800-х годов) — наследственная монархия с 1642 по 16 мая 1975 года в Восточных Гималаях. Им правили Чогьялы из династии Намгьялов.

История

Непальское господство 
В середине XVIII века Сикким был захвачен Непалом (тогда ещё царством Горкха) и находился под властью Горкха более 40 лет. Между 1775 и 1815 годами почти 180 000 этнических непальцев из Восточного и Центрального Непала мигрировали в Сикким. Однако после британской колонизации Индии Сикким вступил в союз с Британской Индией, поскольку у них был общий враг — Непал. Разъяренные непальцы мстительно напали на Сикким, захватив большую часть региона, включая Тераи. Это побудило Британскую Ост-Индскую компанию напасть на Непал в 1814 году, что привело к Англо-непальской войне (1814—1816). Сугаульский договор (1815) между Великобританией и Непалом и Титалийский договор между Сиккимом и Британской Индией привели к территориальным уступкам Непала, который уступил Сикким Британской Индии.

Британский и Индийский протектораты 
В соответствии с Тумлонгским договором 1861 года Сикким стал британским протекторатом, а затем индийским протекторатом в 1950 году.

Присоединение к Индии 
В 1975 году обвинения в дискриминации непальских индусов в Сиккиме вызвали возмущение против династии Чогьялов. Их подстрекательство привело к тому, что индийская армия вступила в Гангток. По словам Сунанды К. Датта-Рэй в газете The Statesman, армия перебила дворцовую охрану и окружила дворец в апреле 1975 года.

После разоружения дворца был проведен референдум о монархии, на котором население Сиккима подавляющим большинством проголосовало за отмену монархии, и новый парламент Сиккима, возглавляемый Кази Лхендупом Дорджи, предложил законопроект о том, чтобы Сикким стал индийским штатом, который был немедленно принят Правительством Индии.

Культура и религия 
В культурном и религиозном отношении Сикким был тесно связан с Тибетом, из которого эмигрировал его первый король, и Бутаном, с которым он граничит. Присутствие большого этнического непальского населения, главным образом из Восточного и Центрального Непала, также приводит к культурным связям с Непалом.

Список Чогьялов Сиккима (1642—1975) 

Сын от первого брака Палдена Тондупа Намгьяла, Вангчук Намгьял (род. 1 апреля 1953 года), был назван 13-м Чогьялом после смерти своего отца 29 января 1982 года, но эта должность больше не дает никаких официальных полномочий с 2003 года.

См. также 
 Сикким
 История Сиккима
 Список глав правительств Сиккима
 Список политработников в Сиккиме

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Buddhist Monasteries of Sikkim». Sikkim.nic.in.
 Climbing the clouds to Sikkim
 Kings Of Sikkim
 The Sikkim saga, through an American lens
 Sikkim kingdom 1962—1967.The last flag of independent Sikkim — Youtube

Индийские туземные княжества